A Scolar L!ve (ISSN 2559-9747) a Scolar Kiadó által 2017-ban indított kortárs magyar irodalmi könyvsorozat.

A sorozat kötetei

Források
A Scolar L!ve sorozat kötetei a Scolar Kiadó honlapján

Irodalmi listák
Magyar szépirodalmi könyvsorozatok